

Carriera 
Inizia a giocare a calcio nelle giovanili del . Il 24 luglio viene tesserato dal , che lo aggrega alla formazione Primavera. Il 9 luglio 2011 viene ceduto al , in Lega Pro Seconda Divisione.

Il 21 gennaio 2016 si accorda con il , formazione impegnata nel campionato sammarinese. Il 28 giugno 2016 esordisce nelle competizioni europee in -Tre Penne (2-1), incontro preliminare valido per l'accesso alla fase a gironi di UEFA Champions League. Il 30 novembre 2022, in occasione della partita di Coppa Titano disputata contro la , raggiunge le 200 presenze con il Tre Penne.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 19 febbraio 2023.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Tre Penne: 2015-2016, 2018-2019

 
Tre Penne: 2016-2017

 
Tre Penne: 2016, 2017

Note

Collegamenti esterni